White Star bzw. WhiteStar (engl. weißer Stern) bezeichnet:

 White Star (Film), deutscher Film (1983)
 White Star (chemische Waffe), von den Briten genutztes Giftgas im Ersten Weltkrieg
 White Star (Cider), britische Cider-Marke
 White Star (Kartoffel), Kartoffelsorte
 White Star (Verlag), italienischer Verlag für Bildbände, bebilderte Reiseführer und Geschenkbücher
 White Star Line, ehemalige britische Reederei
 WhiteStar Board System, Hardware-Plattform für Flipperautomaten von Sega
 White Star Mortgages, Finanzunternehmen mit Sitz in Dublin
 White Star Woluwé F.C., belgischer Fußballverein
 WhiteStar, Codename des Tesla Model S
 Operation White Star, US-Militärprogramm in Laos
 FBC White Star, peruanischer Fußballverein
 Die White Stars sind eine seit 50 Jahren aus fünf Brüdern der Familie Reischl bestehende Tanz- und Schlagerband aus Graz
 Atlanta Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen White Star

Siehe auch:
 Royal White Star Brüssel